Parti de la société démocratique est le nom de plusieurs partis politiques :

 Au Maroc : Parti de la société démocratique

En Turquie : Parti de la société démocratique